Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Vernoy (Doubs)
Vernoy – Yonne